Серге́й Анато́льевич Пономаре́нко:
 Пономаренко, Сергей Анатольевич (род. 1955) — украинский писатель-фантаст и сценарист.
 Пономаренко, Сергей Анатольевич (1965—2012) — российский государственный деятель и предприниматель, мэр г. Шахты (1997—2003, 2005—2011) .
 Пономаренко, Сергей Анатольевич (род. 1983) — украинский футболист.
 Пономаренко, Сергей Анатольевич (род. 1973) — российский учёный-химик, член-корреспондент РАН.